Dębowa Kłoda peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Dębowa Kłoda est une gmina rurale 
 Dębowa Kłoda, un village et chef-lieu de la gmina de même nom